Mistrzostwa Europy w Curlingu 2016 odbyły się dwuetapowo, turniej grupy A i B rozegrano się między 19 a 26 listopada w szkockim Glasgow, na lodowisku Braehead Arena. Dywizja C rywalizowała w słoweńskiej Lublanie między 25 kwietnia a 1 maja 2016.

W turnieju wzięło udział 61 reprezentacji (26 żeńskich i 35 męskich). Z rozgrywek grupy C do listopadowego turnieju awansowały Białorusinki i Litwinki oraz Estończycy i Francuzi. Obrońcami tytułów mistrzowskich były Rosjanki i Szwedzi. Rok wcześniej złote medale zdobyła drużyna Anny Sidorowej, a prawo do reprezentowania kraju w 2016 roku zdobył zespół Wiktorii Mojseewy.

Tytuły mistrzyń kontynentu zdobyły zawodniczki z Rosji (Wiktoria Mojseewa), które pokonały w finale 6:4 Szwedki (Anna Hasselborg). Ostatni kamień meczu przy remisie miała Hasselborg. Szwedzka zagrywała dość łatwy wjazd do domu, jednakże kamień został wypuszczony za szeroko i w rezultacie otarł się o bocznego strażnika, 10. end za dwa punkty przejęły Rosjanki. Na trzecim miejscu uplasowały się Szkotki (Eve Muirhead) pokonując w meczu o brązowe medale Czeski (Anna Kubešková). Reprezentacja Czech po raz pierwszy w historii kobiecych występów na mistrzostwach Europy awansowała do fazy play-off. 

Najlepszą drużyną grupy B były Węgierki (Dorottya Palancsa). W 2017 w grupie A zadebiutują Turczynki (Dilsat Yildiz). Do dywizji B zostały zdegradowane Norweżki (Kristin Moen Skaslien) i Finki (Anne Malmi), natomiast do dywizji C Słowaczki (Elena Axamitova) i Polki (Marta Pluta).

Wśród mężczyzn złote medale obroniła drużyna Niklasa Edina ze Szwecji pokonując Norwegów (Thomas Ulsrud). W wyrównanym meczu finałowym reprezentacja Norwegii doprowadziła do dogrywki, w ostatnim endzie zapunktowali Szwedzi. Brązowe medale zdobyli Szwajcarzy (Peter de Cruz). Za podium uplasowali się Rosjanie (Aleksiej Timofiejew). 

Rozgrywki grupy B wygrali Holendrzy (Jaap van Dorp), do najwyższej grupy rozgrywek po raz pierwszy awansowali Słowacy (Juraj Gallo), dla których będzie to debiut wśród najlepszych. W 2017 w grupie B zagrają Finowie (Aku Kauste) oraz Duńczycy (Rasmus Stjerne). Do dywizji C spadli natomiast Francuzi i Hiszpanie. Polacy (Borys Jasiecki) uczestniczyli w rywalizacji grupy B i awansowali do ćwierćfinałów. Przegrali mecz przeciwko Izraelowi (Adam Freilich) i uplasowali się na 15. miejscu, co jest najlepszym wynikiem w historii występów.

Zawody były eliminacjami do MŚ Kobiet 2017 (8 miejsc) i Mężczyzn (8 miejsc). Do turnieju pań rozgrywanego w Pekinie zakwalifikowały się reprezentacje Rosji, Szwecji, Szkocji, Czech, Danii, Szwajcarii, Niemiec i Włoch. W męskim turnieju w Edmonton wystąpią Szwedzi, Norwegowie, Szwajcarzy, Rosjanie, Niemczy, Szkocji, Włosi oraz Holendrzy.



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
19 listopada 2016; 14:00

Sesja 2. 
20 listopada 2016; 8:00

Sesja 3. 
20 listopada 2016; 16:00

Sesja 4. 
21 listopada 2016; 12:00

Sesja 5. 
21 listopada 2016; 20:00

Sesja 6. 
22 listopada 2016; 14:00

Sesja 7. 
23 listopada 2016; 8:00

Sesja 8. 
23 listopada 2016; 16:00

Sesja 9. 
24 listopada 2016; 9:00

Play-off

Półfinały 
25 listopada 2016; 14:00

Mały finał 
25 listopada 2016; 19:00

Finał 
26 listopada 2016; 10:00

Klasyfikacja końcowa

Challenge do Mistrzostw Świata 2017

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
19 listopada 2016; 9:00

Sesja 2. 
19 listopada 2016; 19:00

Sesja 3. 
20 listopada 2016; 12:00

Sesja 4. 
21 listopada 2016; 8:00

Sesja 5. 
21 listopada 2016; 16:00

Sesja 6. 
22 listopada 2016; 9:00

Sesja 7. 
22 listopada 2016; 19:00

Sesja 8. 
23 listopada 2016; 12:00

Sesja 9. 
23 listopada 2016; 20:00

Tie-breaker

Play-off

Półfinały 
24 listopada 2016; 19:00

Mały finał 
25 listopada 2016; 19:00

Finał 
26 listopada 2016; 15:00

Klasyfikacja końcowa

Challenge do Mistrzostw Świata 2017

Grupa B

Grupa C

Zobacz też 
 Sezon 2016/2017 w curlingu

Bibliografia 
 
 
 

2016
2016 w curlingu
Sport w Glasgow
2016 w Szkocji
Curling w Szkocji